Alberto Balestrini (1931) – ex schermidore e politico argentino
 Giulio Balestrini (1907-1997) – calciatore italiano
 Nanni Balestrini (1935-2019) – poeta, scrittore e saggista italiano